Василий Дмитриевич Беляев (23.01.1916 — 1979) — организатор микробиологической и химической промышленности, первый начальник Главмикробиопрома при Совете Министров СССР (1966—1979).

Биография 
Родился 23 января 1916 года в деревне Беляевка Орловской губернии (Новодеревеньковский район Орловской области) в семье железнодорожника. В 1920-е годы переехал с родителями в Донбасс, где окончил школу, ФЗУ и рабфак.

В 1935 году поступил в Ленинградский индустриальный институт, из которого перевёлся в химико-технологический институт имени Ленсовета. В 1941 г. получил диплом с отличием и был направлен в г. Дзержинск Горьковской области на завод № 96. Работал в цехе № 14 сменным инженером, начальником смены (1942), заместителем начальника (1943), начальником цеха (1944). С 1946 г. начальник Управления капитального строительства завода.

В 1948—1959 гг. директор завода № 91 им. С. М. Кирова в Сталинграде (там в том числе руководил налаживанием производства боевых отравляющих веществ).

В 1959—1964 гг. первый заместитель председателя Нижне-Волжского совнархоза, объединявшего экономику трех областей — Волгоградской, Саратовской и Астраханской.

С 1964 г. жил и работал в Москве. В 1964—1966 гг. сначала заведующий Отделом химической промышленности Бюро ЦК КПСС по РСФСР, затем — заместитель Министра химической промышленности СССР.

С 21 марта 1966 г. первый начальник Главного управления микробиологической промышленности (Главмикробиопром) при Совете Министров СССР. Этот Главк курировал работу 62 предприятий по производству кормовых дрожжей из растительного сырья, ферментов, органических кислот, бактериальных удобрений, средств защиты растений, кормовых антибиотиков и витаминов, 10 строящихся предприятий, 2 научно-исследовательских и 1 проектного институтов.

В период его руководства пущены в эксплуатацию Уфимский опытно-промышленный, Кстовский опытно-промышленный, Киришский, Светлоярский, Благовещенский заводы по производству белково-витаминного концентрата; Кировский, Мантуровский и другие заводы по производству кормовых дрожжей из растительного сырья; Чаренцаванский, Ливанский, Шебекинский заводы аминокислот.

Умер в июле 1979 года после тяжёлой скоротечной болезни (онкология). Похоронен на Новодевичьем кладбище, 8 участок 13 ряд.

Лауреат Ленинской премии (1960) за работу в области химической технологии (за создании технологии промышленного выпуска ОВ нервно-паралитического действия зарина). Награждён орденами Ленина (1971), Трудового Красного Знамени дважды (1965, 22.01.1976), медалями «За трудовую доблесть» (1944), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945), «За трудовое отличие» (1956). Почётный химик СССР (13.01.1976).

Библиография 
 Беляев В. Д. Микробиология — сельскому хозяйству //Партийная жизнь. — 1971. — № 12.
 Беляев В. Д. / В кн.: Теоретические основы химической технологии. — М.: АН СССР, 1972. — Т. VI (5). — С. 716—723.
 К 100-летию со дня рождения В. Д. Беляева — организатора микробиологической промышленности. Вестник биотехнологии и физико-химической биологии имени Ю. А. Овчинникова. 2016, Т. 12, № 3
 Некролог. — Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1979, № 6, с. 30., с портр.
 Василий Дмитриевич Беляев — первый руководитель микробиологической промышленности СССР [Текст] / Н. Б. Градова, и др. // Биотехнология. — 2006. — № 3. — С. 3-5.
 Гамзюль В. Пламенное сердце // Газета «Сибур-нефтехим», г. Дзержинск. — 2007 ноябрь. — № 33-35(4137-4139).
 Гамзюль В. Цеху № 280 — 60 лет // Газета «Сибур-нефтехим», г. Дзержинск. — 2005 сентябрь. — № 34(4040).
 Котляр И.Исповедь бывалого дзержинца // Общественно-политическая газета «Дзержинец», г. Дзержинск.- 1998 май. — № 81-83(16489-16491).
 Кутятин Л. И., Константинов Ю. Н. Волгоградское ОАО «Химпром». Ретроспектива семидесятилетия (1931—2001 гг.). — Волгоград: Изд-во Волгоградского госуниверситета, 2002.
 Мавродиев В. Е. Полвека в рабочем строю. — Волгоград: Нижне-Волжское изд-во, 1981. — С. 31-32.
 Поправко Н. В. Первый руководитель микробиологической промышленности СССР / В кн.: Незабываемые встречи. — Калуга: Золотая аллея, 2013. — 112 с. — С. 46-55.
 Развитие химической промышленности в СССР 1917—1980 гг. / Под ред. Костандова Л. А. и Жаворонкова Н. М. — М.: Наука, 1984. — Т. 2. — С. 346—351.
 Решения Партии и Правительства по хозяйственным вопросам. — М.: Политиздат, 1968. — Т. 6. — С. 9.
 https://biorosinfo.ru/upload/file/vestnik/2016/Journal_2016%20V%2012%20No%203.pdf

Примечания 

Студенты Санкт-Петербургского политехнического института
Похороненные на Новодевичьем кладбище